Шелбивилль — многозначный термин:
  — населённый пункт в штате Индиана, США.
 Шелбивилль — вымышленный город в мультсериале «Симпсоны».